Сентенција може бити:
 Сентенција (изрека), мудра изрека, поука, пословица.
 Сентенција (право), судска пресуда, решење, одлука.
 Сентенција (филозофија), појам, значење, смисао.

Референце